Název U Kamene nese několik kopců:

 U Kamene (Blatenská pahorkatina) (513,0 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, východně od Kozlovic v okrese Plzeň-jih
 U Kamene (Třeboňská pánev) (450,7 m) – vrchol v Kardašořečické pahorkatině, západně od Dráchova v okrese Tábor
 U Kamene (Dolnooharská tabule) (253,9 m) – vrchol v Řipské tabuli, severně od Luníkova v okrese Kladno

a mnoho ulic, např. v Jičíně, Říčanech, Kutné Hoře, Dolních Břežanech, Vysokém Újezdu a dalších.